Gerry Armstrong er navnet på:
 Gerry Armstrong (aktivist) - kritiker- og tidligere medlem af Scientology
 Gerry Armstrong (fodboldspiller) (født 1954) - nordirsk fodboldspiller
 Gerry Armstrong (tennisspiller) - engelsk tennisspiller